

Patronyme 

 Annette Gerlach (1964- ) est une journaliste et présentatrice allemande francophone.
 Arthur von Gerlach (1876-1925) est un réalisateur allemand.
Carl Friedrich Leopold von Gerlach (1757-1813) est un homme politique prussien, père d'Ernst Ludwig et Ludwig Friedrich Leopold.
 Carl Gotthelf Gerlach (1704-1761) est un organiste, compositeur et violoniste allemand.
Christian Gerlach (1963-) est un historien allemand.
 Ernst Ludwig von Gerlach (1795-1877) est un homme politique conservateur prussien, fils de Carl Friedrich Leopold.
 Erwin Gerlach (1894-1957) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Georg Gerlach (1797-1865) est un officier danois.
 Hellmut von Gerlach (1866-1935) est un journaliste, écrivain, militant pacifiste et homme politique allemand.
Julius Gerlach (1819-1873) est un enseignant et homme politique prussien.
Karl von Gerlach (1792-1863), président de la police de Berlin.
 Ludwig Friedrich Leopold von Gerlach (1790-1861) est un général prussien et un homme politique prussien, frère de Ernst Ludwig. 
 Manfred Gerlach (1928- ) est un ancien homme politique allemand de la République démocratique allemande.
 Martin Peter Gerlach (1846-1918) est un graveur, éditeur et photographe allemand.
 Philipp Gerlach (1679-1748), est un architecte prussien.
Stefan Gerlach (1546-1612) est un théologien et prédicateur allemand.
 Walther Gerlach (1889-1979) est un physicien allemand.

Toponyme 

 Gerlach, census-designated place américaine située dans le Nevada ;
 Sint Gerlach, village du Limbourg aux Pays-Bas.

Relief 
 Zadný Gerlach, un sommet montagneux de Slovaquie
 Gerlachovský štít (ou pic Gerlach), le point culminant des Carpates (Tatras slovaques)

Divers 
 Gerlach, une entreprise de coutellerie polonaise.